Redpath steht für:

 Redpath (Automarke), kanadische Automarke
 Redpath-Museum in Montreal, Kanada
 Redpath Peaks, Gebirgsgruppe im Ellsworthland, Antarktika
 Redpath Township, Ort im Traverse County, Minnesota

Personen:
 Bryan Redpath (* 1971), schottischer Rugbyspieler
 Henry Redpath (1848–1908), englischer anglikanischer Theologe und Septuagintaforscher
 Jean Redpath (1937–2014), schottische Folksängerin
 Maryanne Redpath (* 1957), neuseeländische Managerin im Bereich Film 
 Norma Redpath (1928–2013), australische Bildhauerin und Grafikerin
 Peter Redpath (1821–1894), kanadischer Geschäftsmann

Siehe auch:
 Reidpath